Sezon 2008 w British GT – szesnasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 22 marca na torze Oulton Park, a zakończył się 12 października na torze Donington Park, po rozegraniu 14 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GT4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2008
2008 w sportach motorowych
2008 w Wielkiej Brytanii